Torello kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Torello (ort i Italien), Kampanien, Provincia di Salerno,

Spanien 

 Torelló (ort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Torelló (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar